Халипов — фамилия; имеет женскую форму Халипова.
 Халипов, Вячеслав Филиппович (1930—2016) — российский учёный, генерал-майор авиации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999).
 Халипов, Иван Фёдорович (1915—1975) — генерал-полковник, член Военного совета, начальник Политического управления войск противовоздушной обороны.
 Халипов, Павел Фёдорович (1920—1985)  — генерал-лейтенант артиллерии, заместитель командующего 8-й отдельной армией ПВО.